Clou, Der Clou oder Le Clou steht für:
 Clou, Produkte zur Oberflächenbehandlung von Holz der Alfred-Clouth Lackfabrik, Offenbach

 Der Clou (Berlin), Einkaufszentrum in Berlin-Reinickendorf
 Automobil-Bauerei Clou, deutscher Automobilhersteller
 Konzerthaus Clou, Vergnügungslokal in Berlin
 Clou als „Kern der Sache“, siehe Witz #Der Clou

 Der Clou (im Original The Sting), US-amerikanischer Film von George Roy Hill (1973)
 Der Clou!, Computerspiel

 Le Clou (Genay), Weiler in Côte-d'Or, Région Bourgogne, Frankreich
 Le Clou (Band), französisch-deutsche Band
 Le Clou (Kunstverein), Kunstverein in Nantes, Frankreich

CLOU steht für:

 CLOU, Programmiersprache für HIT/CLOU (Textverarbeitung)

Siehe auch:
 Glou
 Clue
 CLU